Okaniwa ist der Familienname folgender Personen:

 Shūto Okaniwa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Yūki Okaniwa (* 1995), japanischer Fußballspieler